Kwiatkowski je příjmení polského původu s těmito nositeli:

 Bronisław Kwiatkowski (1950–2010), polský důstojník
 Dawid Kwiatkowski (* 1996), polský zpěvák
 Heinz Kwiatkowski (1926–2008), německý fotbalista
 Joel Kwiatkowski (* 1977), kanadský hokejista
 Krzysztof Kwiatkowski (* 1971), polský politik 
 Michał Kwiatkowski (* 1990), polský cyklista
 Paloma Kwiatkowski (* 1994), kanadská herečka
 Teofil Kwiatkowski (1809–1891), polský malíř
 Thai-Son Kwiatkowski (* 1995), americký tenista

Polská příjmení